Эллен Рона Баркин (; род. 16 апреля 1954, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, лауреат премий «Эмми» и «Тони».

Ранние годы 
Баркин родилась в Бронксе, штат Нью-Йорк, в семье Эвелин (в девичестве Розин), администратора госпиталя и Сола Баркин, продавца химических препаратов. Баркин росла в небогатой еврейской семье, предками которой были эмигранты из России и территории, расположенной на белорусско-польской границе. Баркин получила среднее образование в школе искусств в Манхеттане. После продолжила своё обучение в Хантерском Колледже. Имеет диплом не только по драматическому мастерству, но и по истории. В одно время актриса хотела стать преподавателем истории Древнего мира. Далее, продолжила своё образование в Актёрской студии в Нью-Йорке. Согласно статье в журнале Time, пока Эллен не прошла первое удачное прослушивание, ей пришлось в течение 10 лет ходить на курсы.

Карьера 
Баркин изучала актёрское мастерство в нью-йоркской актёрской школе. Театральный дебют состоялся в одном из небольших нью-йоркских театров. Одновременно она была приглашена на небольшие эпизодические роли в различных телесериалах. В 1982 году Баркин получила первую роль в фильме Барри Левинсона «Забегаловка». В последующее десятилетие она снялась в ряде кинофильмов, включая «Подмена», роль в котором принесла ей номинацию на «Золотой глобус».

Новый успех ожидал Баркин в 2004 году в фильмах Спайка Ли «Она ненавидит меня» и Тодда Солондза «Перевёртыши». В 2007 году Баркин снялась в фильме «Тринадцать друзей Оушена».

В 2016 году Баркин взяла на себя главную роль главы криминального семейства в сериале TNT «Царство животных», телеверсии одноимённого фильма 2010 года.

В 2021 году вышла комедия Тейта Тейлора «Дать дуба в округе Юба» при участии актрисы. В фильме также сыграли Эллисон Дженни и Мила Кунис.

Личная жизнь 
У Баркин есть сын Джек (род. 1989) и дочь Роми Марион (род. 1992) от первого брака с ирландским актёром Гэбриэлом Бирном. В 2000—2006 годах Эллен Баркин была замужем за миллиардером Рональдом Перельманом (род. 1944), председателем правления компании «Ревлон». После развода Эллен Баркин получила 20 млн долларов.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Спутник»
Выпускники Средней школы Фиорелло Х. Ла Гуардиа
Выпускники Хантерского колледжа
Киноактрисы США